Памятник учительнице:

Россия 
 Памятник учительнице — памятник в Белгороде.
 Памятник учительнице — памятник в Махачкале.
 Памятник учительнице — памятник в Ростове-на-Дону.
 Памятник учительнице — памятник в Сочи.
 Памятник учительнице — памятник в Стерлитамаке.

Украина 
 Памятник учительнице — памятник в селе Колочава Закарпатской области.

Финляндия 
 Памятник учительнице — обиходное название памятника Хельви Хонка в Коуволе.

См. также 
 Памятник Учителю
 Памятник первой учительнице

Школа в культуре и искусстве